Anoa kan syfta på:

 Låglandsanoa – en art i familjen slidhornsdjur som förekommer endemiskt på den indonesiska ön Sulawesi
 Dvärganoa eller bergsanoa – ett oxdjur som förekommer i Indonesien